El término Sadovi puede referirse a:

Personas 

Yevgeni Sadovi (1973), nadador ruso.

 Localidades Sadovi (Giagínskaya, Adiguesia), localidad de Adiguesia, en Rusia.Sadovi (Krasnoktbriaski, Adiguesia), localidad de Adiguesia.Sadovi (Timiriazeva, Adiguesia), localidad de Adiguesia.Sadovi (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Bélaya Glina, Krasnodar), localidad del raión de Bélaya Glina del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Keslerovo, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Keslerovo del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Kíyevskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Kíyevskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Kuschóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.Sadovi (Yeisk, Krasnodar)''', localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.